Пётр Багрий:
 Багрий, Пётр Илларионович (1925—1981) — советский экономист, академик.
 Багрий, Пётр Фёдорович (род. 1960) — украинский спортсмен и тренер.